Il singolare del torneo di tennis Thunderbird Classic 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrice Virginia Wade che ha battuto in finale Helen Gourlay 6-1, 6-2.

Teste di serie

 Billie Jean King (semifinali)
 Nancy Gunter (primo turno)
 Evonne Goolagong (primo turno)
 Virginia Wade (Campionessa)

 Françoise Dürr (quarti di finale)
 Helen Gourlay (semifinali)
 Betty Stöve (semifinali)
 Val Ziegenfuss (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Thunderbird Classic 1974